Anhaltsko (německy Anhalt, dolnoněmecky Anholt) je historická oblast v současné spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, na jejímž území se mezi lety 1212–1806 nacházelo Anhaltské knížectví dynastie Askánců, které se v 17. století politicky rozpadlo na několik menších knížectví. Pojem Anhaltsko se může vztahovat k:

 Anhaltské knížectví () – středověký stát Svaté říše římské v letech 1218–1806, který se rozpadl na:
 Anhaltsko-bernburské knížectví – stát v letech 1252–1863
 Anhaltsko-ascherslebenské knížectví – krátkodobý stát v letech 1252–1315
 Anhaltsko-zebrstské knížectví – stát v letech 1252–1796
 Anhaltsko-desavské knížectví – stát v letech 1396–1863
 Anhaltsko-köthenské knížectví – stát v letech 1396–1853
 Anhaltsko-plötzkauské knížectví – stát v letech 1544–1665
 Svobodný stát Anhaltsko () – někdejší stát Výmarské republiky v letech 1918–1945
 Sasko-anhaltská provincie () – stát NDR v letech 1945–1952
 Sasko-Anhaltsko () – současná spolková země Německa